Фурм-де-Монбризо́н () — французский сыр из коровьего молока с вкраплениями голубой плесени (грибок вида Пеницилл рокфоровый).

История 
9 мая 1972 года сыры Фурм-де-Монбризон и Фурм-д’Амбер получили сертификат AOC. 22 февраля 2002 года сыры получили отдельные исконные контролируемые наименования и были признаны различия в их производстве. Сыр производят в 28 коммунах департамента Луара и пяти коммунах департамента Пюи-де-Дом. В 2005 году было произведено 497 тонн сыра Фурм-де-Монбризон.

Изготовление 
Творожную массу солят, раскладывают по формам и помещают на еловые стеллажи для созревания. Сыр созревает 4—8 недель. Каждые 12 часов сыр поворачивают на 90°. Вовнутрь вводят споры Penicillium roqueforti, а затем, для развития плесени, сыр прокалывают толстыми длинными иглами. На производство одной головки сыра необходимо около 20—25 литров молока.

Описание 
Головка сыра, покрытая тонкой сухой корочкой серого или красноватого цвета, имеет цилиндрическую форму диаметром 13—19 см и весом 1,5—2 кг. Плотная суховатая мякоть сыра сливочно-жёлтого цвета с вкраплениями голубой плесени. Жирность — 50 %. Фурм-де-Монбризон имеет пикантный солоноватый вкус с ароматом молока и орехов.

Фурм-де-Монбризон подают с ломтиками хлеба и виноградом. К сыру лучше всего подходят вина Sauternes или Rivesaltes.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Французские сыры
Голубые сыры
Сыры из коровьего молока
Сыры AOC